Panzer o Panzers puede hacer referencia a:

Belicismo 
 Panzer, familia de carros blindados desarrollados por la Alemania nazi;

Apellido 
 Panzer, apellido:

Personajes 
 Georg Wolfgang Panzer (1729-1805), bibliógrafo alemán;
 Georg Wolfgang Franz Panzer (1755-1829), botánico y entomólogo alemán - abrev. Panz. (botánica) y Panzer (zoología);

Música 
 Panzer, banda chilena de heavy metal;
 Panzer, banda española de heavy rock;
 Panzers, banda española de hip-hop;

Videojuegos 
 Panzer Dragoon, saga de videojuegos de SEGA y Xbox;
 Panzers (n/d), videojuego basado en hechos históricos y desarrollado por FX Interactive;
 Panzers II (n/d), videojuego basado en hechos históricos y desarrollado por FX Interactive.